Prva generacija lovcev na reaktivni pogon obsega dve skupini: letala iz 2. svetovne vojne kot Me 262 in Meteor, druga skupina so bolj napredna letala kot npr. F-86 iz Korejske vojne.

Prvi reaktivni lovci

Druga lovci razviti med vojno, ki pa se niso bojno uporabljali

Povojna letala

Prestrezniki/nočni lovci

Opomba: potisk je izražen suh potisk (brez dodatnega zgorevanja)/z dodatnim zgorevanjem

Lovski bombniki

Opomba: potisk je izražen suh potisk (brez dodatnega zgorevanja)/z dodatnim zgorevanjem

Lovci za zračno premoč
Nekateri izmed njih so tudi lovski bombniki:

Preklicani lovci

 
 FMA I.Ae. 27 Pulqui
 FMA I.Ae. 33 Pulqui II (na osnovi Ta 183)
 
 Aérocentre NC 1080
 
 Aerfer Ariete / Aerfer Leone / Aerfer Sagittario 2
 
 Nakajima J9Y
 Nakajima Ki-201
  
 Focke-Wulf Ta-183
 Heinkel He 280
 Horten Ho 229
 Messerschmitt Me P.1101
 Messerschmitt Me P.1106
 
 FFA N-20
 
 Gloster E.1/44
 Saunders-Roe SR.A/1
 
 Aleksejev I-211 / Aleksejev I-215
 Lavočkin La-150
 Lavočkin La-168
 Suhoj Su-9 (1946)
 Suhoj Su-15 (1949)
 Suhoj Su-17 (1949)
 Jakovljev Jak-7R
 Jakovljev Jak-19
 Jakovljev Jak-25 (1947) / Jakovljev Jak-30 (1948)
 Jakovljev Jak-50 (1949)

Vojaška letala